Rumunjska:
 Beliu (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Beliu (rijeka), rijeka